La Prva hrvatska nogometna liga 2013-2014, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2013-2014 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventitreesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 12 luglio 2013 e il 17 maggio 2014, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo sedicesimo titolo (ventesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Duje Čop (Dinamo), con 22 reti.

Novità
Rispetto alla stagione 2012-2013, il numero di squadre partecipanti è stato ridotto da 12 a 10. Sono retrocesse Inter Zaprešić, Cibalia Vinkovci e NK Zagreb, mentre dalla Druga HNL è stato promosso l'Hrvatski Dragovoljac.

Formula 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Croazia si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015.
La penultima classificata disputa uno spareggio con la seconda in Druga HNL 2013-14.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2014-15.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2014-2015.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2014-2015.
      Ammessa allo spareggio.
      Retrocessa in 2. HNL 2014-2015.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Spareggio 
Lo  (9º in Prva liga) affronta in uno spareggio con andata e ritorno il  (2º in Druga liga).

  rimane in Prva Liga,  in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatori:  Krunoslav Jurčić

 

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2013-2014
Treća Liga 2013-2014
Hrvatski nogometni kup 2013-2014

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su prva-hnl.hr
Prva HNL su UEFA.com
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Prva hrvatska nogometna liga